Я́блоко может означать:

 Яблоко — плод яблони, употребляется в пищу в свежем виде и служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
 Яблоко — многосемянный нераскрывающийся плод растений подсемейства Яблоневые семейства Розовые (яблоня, груша, кизильник, боярышник, мушмула, айва, рябина). В узком смысле — плод яблони домашней.

Политика 
 Яблоко (партия) — политическая партия в России. Основана в 1993 году.
 Яблоко (фракция) — депутатское объединение в Государственной Думе РФ в 1994—2003 годах.
 Яблоко — Объединённые демократы — избирательное объединение на выборах в региональные органы законодательной власти Российской Федерации.
 Яблоко (; с 2007 года — Партия свободных демократов, ) — украинская политическая партия. Создана в 1999 году.

Растения 
 Слоновое яблоко () — плодовое дерево семейства Рутовые.
 Розовое яблоко () — плодовое дерево семейства Миртовые.
 Яванское яблоко () — вид плодовых деревьев из рода Сизигиум семейства Миртовые.
 Водяное яблоко () — плодовое дерево семейства Миртовые.
 Малайское яблоко () — плодовое дерево семейства Миртовые.
 Сахарное яблоко, или Аннона чешуйчатая () — плодовое дерево семейства Анноновые.
 Сметанное яблоко, Сауасеп, или Аннона колючая () — вечнозелёное дерево с широкими зелёными листьями, вид рода Аннона.
 Кремовое яблоко, или Аннона сетчатая () — плодовое дерево семейства Анноновые.

Другое 
 «Яблоко» — круглое навершие на чём-либо, например, шлема, эфеса клинкового холодного оружия и так далее.
 «Имперское яблоко» — обозначение державы в Германии и Австрии.
 Яблоко — сферический архитектурный элемент, помещаемый под крестом православного храма или под декоративными фигурками в завершении башен и шпилей.

См. также 
 Яблоко раздора (значения)
 Адамово яблоко
 Глазное яблоко () — парное образование неправильной шарообразной формы, расположенное в каждой из глазных впадин (орбит) черепа человека и других животных.
 Державное яблоко, держава ( — власть) — символ государственной власти монарха, золотой шар с короной или крестом.
 Большое яблоко () — самое известное прозвище Нью-Йорка.
 Райское яблоко (значения)
 Apple (значения)